«Изгнанные дьяволом» () — второй фильм Роба Зомби, сиквел фильма «Дома 1000 трупов», созданный в традиционной стилистике фильмов ужасов, но изрядно наполненный чёрным юмором. В большинстве стран фильм имеет максимальный ограничительный возрастной рейтинг (в США — NC-17 (первоначально), в России — 18+). Иногда фильм может называться «Дом 1000 трупов-2».

Сюжет 
Действие фильма происходит спустя несколько месяцев после событий первой части. Техасский шериф Джон Куинси Уайдел, брат которого погиб от рук членов клана Файрфлай, встал на тропу войны, и его цель не посадить маньяков, а уничтожить. Однако в результате полицейского штурма дома Файрфлай двум членам семейства, Отису и Малышке, удаётся бежать. Мамашу полиции удаётся арестовать. На свободе остаётся и патриарх семейки — владелец местного музея монстров и психопатов, клоун-убийца по кличке капитан Сполдинг.

В одном из придорожных мотелей Отис и Малышка берут в заложники группу странствующих музыкантов Роя Салливана. Через некоторое время маньяки начинают глумиться над своими жертвами. Затем они приступают к изощрённым пыткам, а затем и убийствам музыкантов. Здесь к ним присоединяется Сполдинг. Затем они исчезают. Прибывший на место бойни Уайдел решает привлечь к работе по поискам беглецов двух киллеров — Рондо и Билли Снаппера. Сам же шериф спускается в камеру и засаживает в живот Мамаши свой тесак.

Сполдинг со своими спутниками скрываются в приграничном борделе, принадлежащем его другу Чарли. Здесь их и настигает Уайдел со своими громилами. Семейство Файрфлай оказывается в руках шерифа, который отвозит их в их дом. Здесь он собственноручно пытает Отиса и Малышку, а затем избивает электрошокером Сполдинга. Здесь шериф выпускает Малышку с целью устроить на неё охоту и поджигает дом, где находятся Сполдинг и Отис. Неожиданно появляется Чарли, который пытается помочь девушке, но шериф убивает его топором. Теперь Уайдел приступает к истязаниям Малышки. Здесь из небытия возникает ещё один член семейства Файрфлай — уродливый гигант Кроха. Он ломает шею шерифу и спасает Малышку, Отиса и Сполдинга. Когда выжившие члены клана уезжают, Кроха уходит в горящий дом.

Сполдинг, Отис и Малышка едут по дороге, пока путь им не преграждает полицейская засада. Достав оставшееся оружие, Файрфлай решают умереть сражаясь. В финальной сцене они погибают, нашпигованные свинцом.

В ролях

Награды 
 2006 Fangoria Chainsaw Award
 категория «фильм об убийцах» — победитель
 категория «связь с адом» — победитель
 категория «лучший актёр» (Сид Хейг) — победитель
 2005 Satellite Award
 номинация в категории «Нестандартный DVD»

Примечания

Ссылки 
 «All in the Family» article from American Cinematographer magazine
 Роб Зомби: от рока к хоррору; 25 КАДР: Независимый журнал о кино, № 3 2019

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы ужасов Германии
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2005 года
Комедийные фильмы ужасов
Чёрные комедии США